Ziersch ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Ziersch (1903–1968), deutscher Industrieller in der Textilindustrie
 Hans Joachim Ziersch (1913–1995), deutscher Innenarchitekt, Unternehmer, Sammler und Mäzen
 Roland Ziersch (1904–1969), deutscher Schriftsteller und Journalist